

Nom commun 
 Perdrix en espagnol ;

Toponyme 

 , page d'homonymie

Patronyme 
José Manuel Blecua Perdices (né en 1939), philologue et académicien espagnol